Bundestagswahlkreis Krefeld steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Bundestagswahlkreis Krefeld
 Bundestagswahlkreis Krefeld I – Neuss II
 Bundestagswahlkreis Krefeld II – Wesel II